

Geografia
 Bour – villaggio lussemburghese nel comune di Helperknapp

Persone
 Edmond Bour (1832-1866) – ingegnere francese
 Elliot M. Bour (1969) – regista statunitense
 Ernest Bour (1913-2001) – direttore d'orchestra francese
 Igor Bour (1984) – sollevatore moldavo
 Justin Bour (1988) – giocatore di baseball statunitense